Claude Cohen-Tannoudji (1933-), physicien et prix Nobel 1997 (frère du suivant)
 Gilles Cohen-Tannoudji (1938-), physicien (frère du précédent)

Patronyme juif